Марга () — комуна в Румунії, у повіті Караш-Северін.
 Марга () — село в Румунії, у повіті Караш-Северін. Входить до складу комуни Марга.
 Марга () — село в Румунії, у повіті Мехедінць. Входить до складу комуни Годяну.
 Марга () — село в Естонії, у повіті Пилвамаа. Входить до складу волості Орава.